Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 110001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 września 2001 do 26 października 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

110001-110100

110101-110200

110201-110300

110301-110400

110401-110500

110501-110600

110601-110700

110701-110800

110801-110900

110901-111000

Przypisy 

Lista planetoid 110001-111000